

Cinema
L'ultima estate – film del 2009 diretto da Eleonora Giorgi
L'ultima estate - Ricordi di un'amicizia (Stolen Summer) – film del 2002 diretto da Pete Jones

Letteratura
L'ultima estate (Fort de l'eau) – romanzo del 1997 di Daniel Picouly
L'ultima estate – romanzo del 2009 di Cesarina Vighy
L'ultima estate (The Last Summer) – romanzo del 2020 di André Aciman